Mon (heraldiek), een heraldisch Japans embleem
Japanse mon (munteenheid), een historische Japanse munteenheid.